Джгереная — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джгереная, Владимир Согратович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джгереная, Гиорги (род. 1993) — грузинский футболист.